The Destruction of Small Ideas — третий альбом британской построк-группы 65daysofstatic, вышедший в 2007 году.

Список композиций 
 «When We Were Younger & Better» — 6:54
 «A Failsafe» — 4:28
 «Don’t Go Down To Sorrow» — 6:55
 «Wax Futures» — 4:03
 «These Things You Can’t Unlearn» — 6:27
 «Lyonesse» — 3:26
 «Music is Music as Devices are Kisses is Everything» — 5:20
 «The Distant & Mechanised Glow of Eastern European Dance Parties» — 3:33
 «Little Victories» — 5:14
 «Primer» — 4:51
 «White Peak/Dark Peak» — 3:57
 «The Conspiracy of Seeds» (совместно с Circle Takes the Square) — 7:08

Альбомы 65daysofstatic
Альбомы прогрессивного рока